Loodrecht (meetkunde)
 Schietlood
Zie ook:
 Orthogonaal